Il singolare  del BNP Paribas Katowice Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Questa è stata la prima edizione del torneo, la campionessa è Roberta Vinci che ha sconfitto in finale Petra Kvitová per 7-62, 6-1.

Teste di serie

  Petra Kvitová (finale)
  Roberta Vinci (campionessa)
  Klára Zakopalová (secondo turno)
  Julia Görges (primo turno, ritirata) 

  Alizé Cornet (primo turno) 
  Kaia Kanepi (secondo turno)
  Sabine Lisicki (primo turno)
  Laura Robson (primo turno)

Qualificazioni

  Maria Elena Camerin (quarti di finale)
  Alexandra Cadanțu (semifinale)

  Anna Karolína Schmiedlová (secondo turno)
  Jill Craybas (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Katowice Open 2013
WTA Tour 2013